17-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 13 по 18 марта 1982 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джузеппе Саронни.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов (включая пролог), общей протяженностью 819,7 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1982 на FirstCycling

1982 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1982 году
Март 1982 года